El nombre de Iglesia de San Clemente es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como «iglesias» en honor a algunos de los santos llamados Clemente.

Advocación 
 San Clemente de Roma (f. 97), obispo de Roma y mártir de la Iglesia católica.
 San Clemente de Alejandría (f. 216), teólogo grecoegipcio.
 San Clemente de Ojrid (840-916), escritor medieval serbio-macedonio, primer arzobispo de Bulgaria, considerado padre de la Iglesia serbia.
 San Clemente de Metz (hacia el siglo IV), primer obispo de Metz (noreste de Francia).

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Alemania 
 Iglesia de San Clemente (Clemenskirche), en la ciudad de Berlín;

 Iglesia de San Clemente (Clemenskirche), en la ciudad de Colonia;

 Iglesia de San Clemente (Clemenskirche), en la ciudad de Essen;

 Iglesia de San Clemente (Clemenskirche) artículo en de.wikipedia, en la ciudad de Münster;

 Iglesia de San Clemente (Clemenskirche), en la ciudad de Sólingen;

en Andorra 
 Iglesia de San Clemente (església de Sant Climent), en la localidad de Pal;

en Canadá 
 Iglesia de San Clemente (St. Clement Catholic Church), en la ciudad de Ottawa;

en Colombia

 Iglesia de San Clemente (Parroquia San Clemente Maria Hofbauer), en la ciudad de Medellín.

en España 

 Iglesia de San Clemente, en la localidad de Aspurz (Navarra);

 Iglesia de San Clemente, en la localidad de Calatayud (Zaragoza);

 Iglesia de San Clemente, en la localidad de Coll de Nargó (Lérida);

 Iglesia de San Clemente, en San Clemente (Ibias), en Asturias;

 Iglesia de San Clemente, en la ciudad de Segovia;

 Iglesia de San Clemente de Tahull, — Patrimonio de la Humanidad: Iglesias románicas catalanas del valle del Boí, 2000
 Iglesia de San Clemente, en la ciudad de Soria.

 Iglesia de San Clemente de Cella, construida junto con el anillo de piedra que rodea la fuente.

 Iglesia de San Clemente (Tabladillo), en la localidad de Tabladillo (Segovia).

en Reino Unido 
 Iglesia de San Clemente (St Clement Danes), anglicana, en la ciudad de Westminster (en Londres);

 Iglesia de San Clemente (St Clement Eastcheap), anglicana, en Eastcheap (en la ciudad de Londres);

en Venezuela 
 Iglesia de San Clemente, en la ciudad de Coro;

Otros edificios religiosos relevantes dedicados a San Clemente 

 en España
Real Monasterio de San Clemente en Sevilla.

 en Italia
 Basílica de San Clemente de Letrán, en la ciudad de Roma;
 Basílica de San Clemente, en la ciudad de Siena.

Iglesia de San Clemente en otros idiomas 

 Chiesa di San Clemente (italiano);
 Clemenskirche (alemán);
 St. Clement Church (inglés);

Notas